Miejscowości w USA:
 Hartley – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Hartley – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Solano
 Hartley – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Hartley
Gminy w USA:
 Hartley (ang. Hartley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Hartley (ang. Hartley Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Union
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hartley (ang. Hartley County) – w stanie Teksas

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Hartley – dzielnica miasta Plymouth, w hrabstwie Devon (Anglia)
 Hartley – wieś w dystrykcie Sevenoaks, w hrabstwie Kent (Anglia)
 Hartley – wieś w dystrykcie Tunbridge Wells, w hrabstwie Kent (Anglia)
 Hartley – wieś w Kumbrii (Anglia)
 Hartley – wieś w hrabstwie Northumberland (Anglia)

Inne:
 103P/Hartley – kometa

Osoby noszące nazwisko Hartley:
 David Hartley – filozof, twórca szkoły asocjanistycznej w psychologii

Zobacz też 
 Chegutu, do 1982 Hartley – miasto w Zimbabwe